Акроама (,  akróama) — многозначный термин.

 Акроама — у древних греков то, что услаждало слух: декламация, пение, музыка; и их исполнители.
 «Акроама» — популярный журнал в Греции.

См. также 
 Акроаматическое